Nadir Çiftçi – calciatore turco
 Serkan Çiftçi – calciatore austriaco
 Uğur Çiftçi – calciatore turco